Chris Kanyon - um lutador de wrestling profissional.
Samuel Kanyon Doe - um presidente de Libéria. 
Desambiguação